Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce ręcznej kobiet (pierwsza w hierarchii ważności)
 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce ręcznej mężczyzn (pierwszy w hierarchii ważności)